Винер Атлетикшпорт Клуб () — австрийский футбольный клуб, основан в 1900 году.
 Видад Атлетик Клуб () — марокканский футбольный клуб, основан в 1937 году.